Brönnimann est un patronyme porté notamment par :

 Andreas Brönnimann (1955-), homme politique suisse ;
 Paul Brönnimann (1913-1993), paléontologue et géologue suisse.